Слимаки — черевоногі молюски без зовнішньої черепашки.

 Іноді також слово використовується по відношенню до деяких равликів, що не цілком коректно.

Інші значення 
 Слимак — безхарактерна, слабовільна людина
 Слимак — послушник (застаріле)